Miskantussläktet (Miscanthus) är ett släkte i familjen gräs som beskrevs av den svenske botanikern Nils Johan Andersson 1855. Släktet har 14 arter från sydöstra Asien, Oceanien till tropiska Afrika. Några arter odlas som trädgårdsväxter i Sverige och är kända under namnet "elefantgräs".

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs
Mi Växtindex